Sabatier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Armand Sabatier (1834–1910),fransk anatom
 Auguste Sabatier (1839–1901), fransk teolog
 
 Raphaël Bienvenu Sabatier (1732–1811), fransk kirurg

Franska efternamn